Abern steht für:

 Abern,  regionale Bezeichnung für Kartoffeln, siehe dort
 Abern (Gemeinde Jeging), Ortschaft der Gemeinde Jeging, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich